

Cinema
Dick Tracy – serial cinematografico del 1937 diretto da Alan James e Ray Taylor
Dick Tracy – film del 1945 diretto da William Berke
Dick Tracy – film del 1990 diretto da Warren Beatty

Televisione
Dick Tracy – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1950 al 1952

Altro
Dick Tracy – personaggio dei fumetti statunitense
Dick Tracy – videogioco del 1990